Спитц () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Спитц, Марк (род. 1950) — американский пловец, 9-кратный олимпийский чемпион.
 Шпиц, Рене Арпад (1887—1974) — австро-американский психоаналитик.